Параскева Миланова Тошева е българска просветна деятелка от Тайната културно-просветна организация на македонските българки.

Биография 
Параскева Тошева е родена в град Велес в семейството на на Милан Тошев Марков от велешкото село Новачани и Люба Чочкова от град Велес. По-малък неин брат е писателят Венко Марковски. През май 1926 година заедно с Катя (Катерина) Генова, Цонка Наумова, Гена Велев, Стойка Стефанова, Славка Кратовалиева, Ленка Панкова и Невена Анчева създават Женската организация на ММТРО. Близка е до кръговете на Вътрешната македонска революционна организация.

Бележки 

Родени във Велес
Български общественици от Македония
Български революционери от Македония
Дейци на ВМРО